Jorge Herrera puede referirse a:

Jorge Herrera ,  [[Jorge Herrera (pastor)(ministro) es actualmente pastor y maestro de la palabra de Dios director del Instituto bíblico para Latinoamérica Filadelfia en buenos Aires Argentina desde 1998 dedicado a la educación y capacitación del liderazgo Cristiano en su país y a través de la las redes sociales en países latinoamericanos
¡Mira la página  https://institutoministerialfiladelfia.jimdofree.com/
https://anchor.fm/rvdo-jorge-gustavo-herrer https://ar.linkedin.com/in/rvdo-jorge-gustavo-herrera-54967079
https://reverendojorgeherrera.blogspot.com/2013/?m=1

https://www.facebook.com/rvdoherrera43?mibextid=ZbWKwL